Kolektor obecně znamená „sběrač“ nebo „sběratel“, tedy osobu nebo zařízení, které něco sbírají. V různých oborech tak bývá označováno něco jiného:

  kolektor – část elektronických polovodičových součástek
 sběrná elektroda u elektronky nebo tranzistoru
 sběrač proudu, nesprávný název pro sběrný kroužek nebo komutátor (elektrotechnika)
 kolektor (tunel) – tunel pro inženýrské sítě
 kolektor (jízdní pruh) – jízdní pruh, který je stavebně oddělen od jízdních pruhů křížící se komunikace a na kterém probíhá vlastní odbočování a připojování
 kolektor (přísada) – přísada přidávaná do rmutu zvyšující vytavitelnost
 kolektor (geologie) – sběrná porézní hornina s nahromaděným zemním plynem
 solární kolektor – zařízení pro zachycení a přeměnu sluneční energie na jiné formy energie